Boffo Da Massa Carrara – Convinto di essere un nobile condottiero responsabile
 Dino Boffo – giornalista e accademico italiano
 Francesco Boffo – architetto italiano 
 Marco Boffo – maratoneta e ultramaratoneta italiano
 Metodo Boffo  – locuzione utilizzata nel linguaggio politico e giornalistico